Il singolare maschile dello  Seguros Bolívar Open Bogotá 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Marcos Daniel era il detentore del titolo, ma si è ritirato nel match di quarti di finale contro Sebastián Decoud.

Robert Farah ha battuto in finale 6–3, 2–6, 7–6(3) Carlos Salamanca.

Teste di serie

  Santiago Giraldo (quarti di finale)
  Alejandro Falla (primo turno)
  Marcos Daniel (quarti di finale, ritiro)
  Nicolás Massú (primo turno)

 João Souza (primo turno)
 Andre Begemann (primo turno)
 Carlos Salamanca (finale)
 Santiago González (primo turno, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Seguros Bolivar Open Bogotá 2010